Il doppio del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jiří Novák e David Rikl che hanno battuto in finale Robbie Koenig e Peter Tramacchi 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Byron Black /  Jeff Tarango (semifinali)
 David Adams /  John-Laffnie de Jager (semifinali)

 Jiří Novák /  David Rikl (campioni)
 Assente

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2000
ATP Tour 2000